Il toponimo Gadougou può riferirsi a diverse località:

Gadougou I, comune del Mali nel circondario di Kita
Gadougou II, comune del Mali nel circondario di Kita